Кенгуру́ ( — з австралійських мов) може стосуватися:

 Кенгуру (Macropus) — рід (інколи як група родів) сумчастих ссавців, що проживають у Австралії.
 Кенгуру — зоонім в мові австралійських аборигенів, що стосується великорозмірних видів сумчастих.
 Кенгуру — третій за величиною площі острів держави Австралія.
 «Кенгуру» — легкоатлетичний спортивний клуб у м. Тернопіль.
 «Кенгуру» — міжнародний математичний конкурс.
 Кенгуру — пристрій для носіння маленьких дітей, різновид слінга